Stora Sörsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Sörsjön, Småland, sjö i Emmaboda kommun och Lessebo kommun,  (6,62 ha)
Stora Sörsjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun,  (2 ha)
Stora Sörsjön, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,  (54,6 ha)

Se även
Sörsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn